Гра́нов — фамилия и топоним.

Фамилия 
Известные носители:
 Гранов, Ади (род. 1977) — американский художник и иллюстратор словенского происхождения.
 Гранов, Анатолий Михайлович (1932—2017) — российский хирург, академик РАН.
 
 Гранов, Дмитрий Анатольевич (род. 1961) — российский трансплантолог, член-корреспондент РАМН (2011), академик РАН (2019). Сын А. М. Гранова.
 
 Гранофф, Катя (Екатерина Фёдоровна Гранова, 1896—1989) — французская поэтесса, основательница картинной галереи Ларок-Гранофф.

Топоним на Украине 
 Гранов — село в Гайсинском районе Винницкой области.
 Гранов — село в Дергачёвском районе Харьковской области.

См. также 
 Граново